Постіл — вид шкіряного взуття.
 Постіл — назва личака в деяких місцевостях, а також взуття з лози.
 Постіл — застаріла назва металевої оківки товкача і дна ступи, чи дерев'яної лопатки, торця рушничного приклада тощо.
 Постіл — застаріла назва упора педалі токарного верстата.
 Постіл — застаріла назва лемеша плуга.

Топонім 

Постіл — річки в Україні:
 Постіл — притока Роставиці, знаходиться у межах Ружинського району Житомирської області
 Постіл — притока Десни, знаходиться у межах Козятинського району Вінницької області

Примітки